Stati Uniti d'America
 Cazenovia – città della Contea di Madison, New York
 Cazenovia – villaggio del Wisconsin